Dans la mythologie grecque, Alcyonée (en grec ancien  / ) est un Géant, fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre). Il fut un des meneurs lors de la Gigantomachie : il écrasa en un seul coup vingt compagnons d'Héraclès en lançant un énorme rocher. Comme il était invincible tant qu'il restait sur sa terre natale, le demi-dieu le saisit et le traîna en dehors, puis il lui perça le cœur d'une flèche empoisonnée.

Les sept filles d'Alcyonée, les Alcyonides désespérées de la mort de leur père, se jetèrent dans la mer où elles se métamorphosèrent en alcyons.

Sources 
  (I, 6, 1).
 Lyrique grec V Anonyme, Fragment 985.
  (XXV, 85 ; XXXVI, 41 ; XLVIII, 6).
  (Les Néméennes IV, 4 ; Les Isthmiques VI, 2).
 .

Voir aussi 

Alcyonee
Alcyonee
Alcyonee